Rödingtjärn eller Rödingstjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Dalarna 
Rödingtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Rödingtjärnen (Sollerö socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Rödingstjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Rödingtjärnarna, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,

Jämtland 
Rödingstjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (11 ha)
Rödingtjärn, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (6,06 ha)
Rödingtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (20,3 ha)

Ångermanland 
Rödingtjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,

Västerbotten 
Rödingtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (10,8 ha)

Norrbotten 
Inre Rödingstjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Rödingstjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (7,6 ha)
Rödingstjärnen (Edefors socken, Norrbotten, vid Smedmyrbergen), sjö i Bodens kommun, 
Yttre Rödingstjärnen, sjö i Bodens kommun,  (6,01 ha)
Rödingstjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Rödingstjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (5,63 ha)

Lappland 
Rödingtjärnarna (Arjeplogs socken, Lappland, 737282-154641), sjö i Arjeplogs kommun,  (8,04 ha)
Rödingtjärnarna (Arjeplogs socken, Lappland, 737382-154658), sjö i Arjeplogs kommun,  (14,7 ha)
Rödingstjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 734128-167084), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,57 ha)
Rödingstjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736563-167439), sjö i Jokkmokks kommun,  (9,02 ha)
Rödingtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 728695-152967), sjö i Sorsele kommun,  (9,81 ha)
Rödingtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 729289-154849), sjö i Sorsele kommun,  (22,7 ha)
Rödingtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 731424-153335), sjö i Sorsele kommun, 
Rödingtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 732085-152308), sjö i Sorsele kommun,  (4,18 ha)
Rödingtjärnen (Stensele socken, Lappland, 721804-157033), sjö i Storumans kommun, 
Rödingtjärnen (Stensele socken, Lappland, 723765-153785), sjö i Storumans kommun,  (15,2 ha)
Rödingtjärnen (Stensele socken, Lappland, 724053-156330), sjö i Storumans kommun,  (10,5 ha)
Rödingtjärnarna (Tärna socken, Lappland, 726621-148337), sjö i Storumans kommun,  (9,68 ha)
Rödingtjärnarna (Tärna socken, Lappland, 726648-148287), sjö i Storumans kommun,  (2,71 ha)
Rödingtjärnen (Tärna socken, Lappland, 726138-149241), sjö i Storumans kommun,  (6,85 ha)
Rödingtjärnen (Tärna socken, Lappland, 727334-146841), sjö i Storumans kommun,  (15,5 ha)

Se även 
Rautojauratj (samiska),  (8,37 ha)
Rödingsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn